Курбанназарова Яздурсун (туркм. Ýazdursun Gurbannazarowa) — туркменский общественный деятель, депутат. Первый Омбудсмен — Уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане.

Дата и место рождения 
Родилась в 1968 году.

Образование и специальность 
Образование высшее. По специальности — юрист.

Карьера 
О начале трудовой деятельности сведений нет.

В 1998 году избрана депутатом Меджлиса Туркменистана II созыва. Являлась членом Комитета по социально-экономической политике. В 2004 году переизбрана в Меджлис III созыва. После выборов в Меджлис IV созыва, в январе 2009 года стала председателем Комитета по защите прав и свобод человека. В 2013 году переизбрана в Меджлис V созыва.

 07.02.2010—06.01.2014 — директор Туркменского национального института демократии и прав человека при Президенте Туркменистана.

20 марта 2017 года избрана Омбудсменом — Уполномоченным представителем по правам человека в Туркменистане, в связи с чем сложила депутатские полномочия.

Награды и звания 
 Памятная медаль «25 лет государственной независимости Туркменистана»

Семья 
сведений нет

Варианты транскрипции имени 
 Фамилия: Гурбанназарова

Депутаты Меджлиса Туркменистана
Омбудсмены
Персоналии по алфавиту